Antoni Wasiutyński (ur. 1899) – działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Antoni Wasiutyński (1900–1920) – podchorąży 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, kawaler Virtuti Militari, pośmiertnie mianowany podporucznikiem kawalerii.

Przypisy